Dit is de wereldranglijst van mei 2012 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 9 mei 2012.

Mannen 05